|-
| 147501 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147502 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147503 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147504 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147505 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147506 - ||  || 14 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147507 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147508 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147509 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147510 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147511 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147512 - ||  || 16 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147513 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147514 - ||  || 18 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 147515 - ||  || 17 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147516 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147517 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147518 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147519 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147520 - ||  || 18 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 147521 - ||  || 18 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 147522 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147523 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147524 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147525 - ||  || 26 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 147526 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147527 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147528 - ||  || 25 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147529 - ||  || 26 februarie 2004 ||  || 
|-
| 147530 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147531 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147532 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147533 - ||  || 10 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147534 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147535 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147536 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147537 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147538 - ||  || 15 martie 2004 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 147539 - ||  || 14 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147540 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147541 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147542 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147543 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147544 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147545 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147546 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147547 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147548 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147549 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147550 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147551 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147552 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147553 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147554 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147555 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147556 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147557 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147558 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147559 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147560 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147561 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147562 - ||  || 30 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147563 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147564 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147565 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147566 - ||  || 16 martie 2004 ||  || 
|-
| 147567 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147568 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147569 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147570 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147571 - ||  || 19 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147572 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147573 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147574 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147575 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147576 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147577 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147578 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147579 - ||  || 24 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147580 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147581 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147582 - ||  || 22 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147583 - ||  || 22 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147584 - ||  || 26 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147585 - ||  || 26 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147586 - ||  || 27 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147587 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147588 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147589 - || 2004 GG || 8 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147590 - ||  || 9 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147591 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147592 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147593 - ||  || 13 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147594 - ||  || 10 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147595 - ||  || 14 aprilie 2004 ||  || , 
|-
| 147596 - ||  || 13 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 147597 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147598 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147599 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147600 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-